Lyne är ett efternamn.

Personer med efternamnet
 Adrian Lyne (1941–), en brittisk filmregissör, producent och manusförfattare
 Birger Lyne (1893–1969), en svensk skådespelare
 Peter Lyne (1946–), en engelsk-svensk tonsättare och musikpedagog
 Rebecca Lyne (1982–), en brittisk friidrottare